Чемпіонат Польщі з футболу 2021—2022 — 88-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Польщі. Стартував 23 липня 2021 року та фінішував 22 травня 2022 року. Чемпіоном став Лех (Познань).

Кількість команд збільшили до 18 клубів. У турнірі вперше було застосоване VAR.

Головним спонсором турніру є PKO Bank Polski.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Хет-трики 

Примітки
(H) – Вдома(A) – Гості

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Екстракляса на soccerway 

2022
Польща
Польща
Футбол
Футбол